Daelemans ist der Familienname folgender Personen:

 Anja Daelemans (* 1967), belgische Filmproduzentin
 Björn Daelemans (* 1977), belgischer Fußballspieler
 Léon Daelemans (* 1949), belgischer Radrennfahrer